Никола́й Серге́евич Ерыка́лов (15 февраля 1941, Москва — 10 октября 1982, там же) — советский художник-постановщик. Принял участие в известной советской трилогии «Трое из Простоквашино».

Биография 
Родился 15 февраля 1941 в Москве.

Окончил Московский академический художественный лицей и Московский государственный университет печати.

С 1962 работал на киностудии «Союзмультфильм» сначала художником-прорисовщиком, ассистентом художника-постановщика, затем – художником-постановщиком.

Трагически погиб 10 октября 1982 года.

Фильмография 
Художник-постановщик
 1971 — «Сердце» (режиссёр Борис Степанцев)
 1973 — «Щелкунчик» (режиссёр Борис Степанцев)
 1974 — «Живой пример» (режиссёр Владимир Самсонов)
 1974 — «Шутник» (режиссёр Владимир Самсонов)
 1975 — «Уроки наших предков» (режиссёр Иван Давыдов)
 1975 — «Как верблюжонок и ослик в школу ходили» (режиссёр Леонид Шварцман)
 1976 — «О том, как гном покинул дом» (режиссёр Владимир Попов)
 1977 — «Бобик в гостях у Барбоса» (режиссёр Владимир Попов)
 1978 — «Трое из Простоквашино» (режиссёр Владимир Попов)
 1979 — «Кто получит приз?» (режиссёр Вячеслав Котёночкин)
 1980 — «Лебеди Непрядвы» (режиссёр Роман Давыдов)
 1981 — «Пёс в сапогах» (режиссёр Ефим Гамбург)
 1982 — «Старая пластинка» (режиссёр Вячеслав Котёночкин)
 1982 — «Сын камня» (режиссёр Роман Давыдов)

Ассистент 

 1968 — «Светлячок № 8» (режиссёр Лев Мильчин)
 1968 — «Чуня» (режиссёр Юрий Прытков)

Сюжеты из киножурнала «Фитиль»
Художник
 1967 — «Эврика» (№67) (режиссёр Иван Аксенчук)
 1974 — «Важное лицо» (№140) (режиссёр Владимир Самсонов)
 1978 — «Надёжная деталь» (№188) (режиссёр Владимир Попов)
 1978 — «Обыкновенное чудо» (№196) (режиссёр Владимир Попов)

Литература

Примечания

Ссылки 
 https://ru.kinorium.com/name/1415454/
 https://books.google.com/books?id=FJzGDwAAQBAJ&pg=PT133&lpg=PT133&dq=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2&source=bl&ots=-7FNcf2Rlm&sig=ACfU3U26bWpxPRuOszdQ25Vzw06SAB_zEw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwj3uovYudzpAhVGIDQIHddHCQ0Q6AEwEHoECAoQAQ
 
 

Мультипликаторы по алфавиту
Мультипликаторы СССР
Мультипликаторы XX века
Персоналии:Союзмультфильм
Выпускники Московского академического художественного лицея